Bird Rocks ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Bird Rocks (Oregon), Clatsop County
 Bird Rocks (Washington), San Juan County

in Neuseeland:
 Bird Rocks (Neuseeland)

Siehe auch:
 Bird Rock
 Rochers aux Oiseaux